Rüschoff ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Rüschoff-Parzinger (* 1962), deutsche Archäologin
 Bernd Rüschoff, deutscher Anglist und Linguist 

Siehe auch:
 Rüschhoff